

Nom de famille 

 Albert Kammerer (1875–1951), diplomate, géographe et historien français ;
 Anton Kammerer, anarchiste autrichien ;
  (1964-), joueur de hockey sur glace allemand ;
  (1937- ), joueur de football américain ;
 , (1948- ), évêque méthodiste américaine ;
  (1755-1797), naturaliste allemand ;
  (1963- ), écrivaine allemande ;
 Jakob Friedrich Kammerer (1796-1857) ingénieur allemand ;
 Karl Kammerer (1796-1866), médecin homéopathe allemand ;
 Louis Kammerer (1912-1994), prêtre et historien français ;
 Marcel Kammerer (1878-1959), architecte autrichien ; 
 Paul Kammerer (1880-1926), biologiste autrichien ;
 René Kammerer, entraineur de hockey sur glace.
 Robert Kammerer (1882-1965), peintre alsacien.
  (1968- ), peintre allemand.

Autres 
 (112233) Kammerer, astéroïde

Homonymie de patronyme